

Patronyme 
 Charlotte Leys (1989), joueuse belge de volleyball
 Édouard Leys (1889-1945), Père blanc, vicaire apostolique au Kivu (Congo)
 Henri (Hendrik) Leys (1815-1869), peintre et graveur belge
 Lenaert Leys, mieux connu sous son nom latin Leonardus Lessius (1554-1623), jésuite belge, théologien et moraliste des pratiques financières 
 Simon Leys (1935-2014) (pseudonyme de Pierre Ryckmans), est un sinologue et écrivain belge

Fiction
 René Leys est le titre d'un roman (1921) écrit par Victor Segalen.

Biographie 
 Le Parapluie de Simon Leys est une biographie de Simon Leys, parue en 2015, par Pierre Boncenne.
 Simon Leys. Navigateur entre les mondes est une biographie de Simon Leys, parue en 2016, par Philippe Paquet.

Autres 
 Las leys d'Amors est un traité de grammaire et de rhétorique occitanes, rédigé au .
 La maison Leys  est un immeuble réalisé par l'architecte Jacques De Weerdt en 1906.
 La Leys School est une institution scolaire de Cambridge (Angleterre). 
 Summer Leys est une réserve naturelle de Wollaston de la haute vallée de la Nene dans le Northamptonshire.
Homonymie de patronyme